Een verkeersweg:
 N129 (België)
 N129 (Frankrijk)
 N129 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing